Императорский орден Дракона Анна́ма (также ; ) — награда, учреждённая 14 марта 1886 года императором Аннама Донг Кханем из династии Нгуен. С 1896 по 1950 год являлся одновременно колониальным орденом Франции. После уничтожения императорского правления во Вьетнаме является династическим орденом династии Нгуен.

История 

В 1883 году над Аннамом был установлен протекторат Франции. 14 марта 1886 года император Донг Кхань, в память о союзе с Францией и для укрепления дружеских связей, учредил Императорский орден Дракона Аннама. Орден был организован по образцу французского ордена Почётного легиона, и служил для вознаграждения за военные и гражданские заслуги как иностранцев, так и подданных императора Аннама. За военные заслуги орден выдавался на белой ленте с оранжевой каймой, за гражданские - на зелёной с оранжевой каймой.

Декретом Французского правительства от 10 мая 1896 года орден Дракона Аннама был объявлен колониальным орденом Франции. При этом орден, вручаемый от имени императора, стал выдаваться на красной ленте с жёлтой каймой (с 1 мая 1900 года), а орден, вручаемый от имени Французского правительства — на зелёной ленте с оранжевой каймой.

Орден от правительства Франции вручался за многолетнюю плодотворную службу в Индокитае или за другие заслуги на благо Французской колониальной империи.

Декретом Французского правительства от 5 мая 1950 года орден Дракона Аннама был исключён из числа колониальных орденов Франции.

После изгнания из Вьетнама императорской семьи является династическим орденом Вьетнамского императорского дома Нгуен.

Степени ордена 
По примеру ордена Почётного легиона орден Дракона Аннама имеет пять классов:
Достоинства
  Кавалер Большой ленты (во французских источниках именуется Большим крестом)
  Великий офицер

Степени
  Командор
  Офицер
  Кавалер

Наследный принц Бао Лонг, сын последнего императора Аннама Бао Дая, приняв в 2005 году титул Суверена императорских орденов Аннама, учредил высшую степень ордена — Большую цепь.

Знаки ордена 
Знак ордена представляет собой восьмиконечную овальную звезду с лучами с «алмазной» огранкой. В центре звезды овальный медальон синей эмали с широким ободком красной эмали. В центре медальона аннамитская надпись 同慶皇帝  в окружении геральдического орнамента. Знак подвешен к императорской короне, которая, в свою очередь, подвешена к фигурке дракона зелёной и красной эмали.

Знак младшей степени серебряный, остальных степеней  — золотой или позолоченный. Размер знаков младших степеней — 45—53 мм, старших степеней — 60—75 мм.

Звезда ордена шестнадцатиконечная, с «алмазной» огранкой лучей. На звезду наложен рельефный дракон (вертикально) зеленой и красной эмали, держащий в лапах овальный медальон, идентичный медальону на знаке ордена. Медальон собой закрывает центральную часть дракона.

Звезда серебряная, медальон и дракон позолоченные. Размер звезды — 105 мм.

Лента ордена шёлковая муаровая с широкой каймой. Ширина ленты старшей степени 101 мм (ширина каймы по 17 мм). Ширина ленты остальных степеней 36 мм (ширина каймы по 7 мм). К ленте офицерской степени крепится розетка диаметром 30 мм из такой же ленты.

Цвета ленты:

Для повседневного ношения на гражданской одежде предусмотрены розетки из ленты ордена, а для ношения на мундирах — орденские планки.

Кавалеры 
Некоторые знаменитые кавалеры Большой ленты ордена Дракона Аннама:
 Жорж Катру, генерал-губернатор Индокитая
 Нородом Сианук, король Камбоджи

Литература

Ссылки

См. также 
 Ордена Франции
 Колонии Франции

Дракона
Дракона